Сидарвилл:

 Сидарвилл — город, расположенный в округе Кроуфорд (штат Арканзас, США).
 Сидарвилл — государственный гражданский аэропорт.